Флейм:

 Флейм — «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения.
 Флейм, Эрик (род. 1967) — американский конькобежец и шорт-трекист.
 Пенни Флейм (настоящее имя Дженнифер Кетчам; род. 1983) — американская модель и порноактриса.